Bulgária
Popovci (Поповци), falu Gabrovo községben, Gabrovo megyében
Popovci (Поповци), falu Ihtiman községben, Szófia megyében
Popovci (Поповци), falu Veliko Tarnovo községben, Veliko Tarnovo megyében

 Horvátország
 Popovci, falu Pakrác községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szerbia
 Popovci (Поповци), falu Alexandrovac községben, a Rasinai körzetben

 Szlovénia
Popovci, falu Videm községben, Podravska régióban